Výraz Admiral Nachimov může více významů:

 Pavel Nachimov - (1802-1855) byl ruský námořní admirál
 Admiral Nachimov (film) - ruský životopisný film o odmirálovi Pavlu Nachimovi z roku 1946
 lodě
 Admiral Nachimov (1885) - byl v letech 1885-1905 pancéřový křižník ruského carského námořnictva
 Admiral Nachimov (ex Kalinin) - loď (ve službě od roku 1988) ze třídy sovětských raketových křižníků s jaderným pohonem, Projekt 1144.2
 Admiral Nachimov - loď (ve službě od r. 1953) ze třídy lehkých křižníků sovětského námořnictva, Projekt 68bis
 Červona Ukrajina - byl lehký křižník třídy Světlana v letech 1913-1941, který se původně do r. 1922 jmenoval Admiral Nachimov
 SS Admiral Nachimov - byl sovětský osobní parník, který se potopil 31. srpna 1986